Tanzania
 Magomeni – circoscrizione di Dar es Salaam
 Magomeni – circoscrizione del distretto di Kilosa
 Magomeni – circoscrizione del distretto di Mjini